O termo cumari pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Angiospermas
Cujumari
Pimenta-malagueta
pimenta-cumari
Astrocaryum vulgare

Municípios
Cumari - município no estado de Goiás, no Brasil.

Cumari
Desambiguações de topônimos